Кори́н Домини́к Маргери́т Лепа́ж (; род. 11 мая 1951) — французский политический и государственный деятель, , министр окружающей среды (1995—1997).

Биография 
Родилась 11 мая 1951 года в Булонь-Бийанкуре, дочь зажиточного парфюмера. В 1975 году стала адвокатом, окончив Институт политических исследований с дипломами о высшем образовании (DES) по публичному праву и политологии, а также лицензию юриста. Стала партнёром Кристиана Юльё, основавшего в 1969 году своё адвокатское бюро, которое первым стало специализироваться на делах, касающихся охраны окружающей среды. Одним из наиболее известных процессов Лепаж стало дело о  у побережья Бретани в 1978 году.

В 1981 году пришла в политику, в 1989 году впервые победила на муниципальных выборах в Кабуре и стала заместителем мэра, в 1995 году — первым заместителем. Принимала участие в создании партии «Экологическое поколение».

В 1995—1997 годах являлась министром окружающей среды в правительстве Алена Жюппе.

В 1996 году добилась проведения через парламент закона о борьбе с загрязнением воздуха, а также стала бессменным лидером экологической партии Cap21, позднее реорганизованной в «Гражданское движение — Cap21».

В 2002 году выставила свою кандидатуру на президентских выборах от своей партии, получив 1,88 % голосов.

В 2009—2014 годах являлась депутатом Европарламента от Северо-Западного избирательного округа Франции, состояла во фракции Альянса демократов и либералов за Европу.

В декабре 2019 года подала иск по обвинению в клевете против лидера Демократического движения Франсуа Байру, который, давая в сентябре того же года показания полиции в ходе расследования дела о фиктивном найме парламентских помощников евродепутатами, начатом по инициативе Лепаж, заявил, что в 1970-е годы она пыталась обмануть мэров прибрежных городов после крушения танкера «Amoco Cadiz».

Труды 
 Аннотированный административно-процессуальный судебный кодекс (Code annoté de procédures administratives contentieuses, 1990)
 Аудит окружающей среды (Les Audits d’environnement, 1992)
 Мы ничего не можем сделать, госпожа министр (On ne peut rien faire, madame le Ministre, Éditions Albin Michel, 1998)
 Хорошо управлять окружающей средой, хороший шанс для бизнеса (Bien gérer l’environnement, une chance pour l’entreprise, 1999)
 Политика предосторожности (La Politique de précaution, en coll. avec François Guéry, 2000)
 Осмелиться на надежду (Oser l’espérance, 2001)
 Об экологии без лжи и оппортунизма (De l'Écologie hors de l’imposture et de l’opportunisme, collection Temps critique, 2003)
 Здоровье и экология (Santé & Environnement : l’ABCdaire, février 2005)
 Я, преуспевший (J’arrive, sous le pseudonyme de Catherine Médicis, 2005)
 Ecoresp 2006, 2006
 Предисловие к книге Сесиль Жоли «Ответственное предприятие. Социальное, этичное, „зелёное“… и выгодное?» (L’Entreprise responsable. Sociale, éthique, «verte»… et bénéficiaire ?, de Cécile Jolly, préface de Corinne Lepage, Éd. du Félin, 2006)
 И если это была она (Et si c’était elle, roman de politique fiction. Éditions Michalon, 2006)
 Конституция для новой Республики (Constitution pour une nouvelle République, 2006)
 Всё удаляется и вновь начинается (On efface tout et on recommence sous le pseudonyme de Catherine Médicis, 2006)
 Француз, ещё одно усилие для перехода от банановой монархии к устойчивой республике (Français, encore un effort pour passer d’une monarchie bananière à une République durable, sous le pseudonyme de Catherine Médicis, 2007)
 Жить иначе (Vivre autrement, Grasset, 2009)
 Между гневом и надеждой (Entre colère et espoirs, 2009)
 Без ядерной энергии мы пользовались бы свечами и другие печеньки со сливками в научно-техническом контексте (Sans le nucléaire on s'éclairerait à la bougie : Et autres tartes à la crème du discours techno-scientifique, en collaboration avec Jean-François Bouvet, Seuil, 2010)
 Правда о ядерной энергии (La vérité sur le nucléaire, Albin Michel, 2011)
 За ваши права, граждане! (À vos droits citoyens !, Ilv Bibliotheca, 2011)
 Дефицит государственного бюджета: наследие французов в опасности (Déficit public: Le patrimoine des Français en péril, Archipel 2011)
 Правда о ГМО — это наше дело! (La vérité sur les OGM, c’est notre affaire !, Éditions Charles Léopold Mayer, 2012)
 Ядерное государство (L'État nucléaire, Albin Michel, 2014)
 Чистые руки: мольба гражданского общества к власти (Les Mains propres : plaidoyer pour la société civile au pouvoir, Autrement, janvier 2015)
 Всемирный атлас ядерных объектов (Atlas mondial du nucléaire, Autrement, 2015)
 В полной уверенности. О морали в политике (À bout de confiance. De la morale en politique, Autrement, 2017)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Института политических исследований
Адвокаты Франции
Женщины-политики Франции
Министры Франции
Кандидаты в президенты Франции (2002)
Депутаты Европарламента от Франции
Депутаты Европарламента (2009—2014)